El Torneig de Carlsbad 2013, oficialment conegut com a Southern California Open 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 33a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 22 de juliol de 2012 al La Costa Resort and Spa de Carlsbad, prop de San Diego, Califòrnia, Estats Units.

En aquesta edició del torneig, la llegendària tennista suïssa Martina Hingis va acceptar una invitació per participar en el quadre de dobles del torneig. Hingis, que recentment va ser admesa en el International Tennis Hall of Fame, va retornar al circuit professional per primera vegada des de la seva retirada al setembre de 2007 ara ja amb 32 anys. L'any 1997 ja havia guanyat el títol de dobles fent parella amb la catalana Arantxa Sánchez Vicario.

Aquesta fou la darrera edició del torneig dins el circuit WTA, ja que es va cancel·lar l'edició de 2014.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Referències 

2013
WTA Tour 2013